Напредак :
   — центральное культурное учреждение боснийских хорватов.
 «Напредак» — футбольный клуб из города Крушевац, Сербия.
 «САШК Напредак» — футбольный клуб из города Сараево, Босния и Герцеговина.

См. также 
 «Напредок» — футбольный клуб из города Кичево, Северная Македония.